— программный блок, транслирующийся каждый четверг на японском телеканале Fuji Television. Он был запущен с целью выйти за грань молодой мужской аудитории, а именно популяризировать и увеличить численность аудитории среди различных возрастов независимо от пола..

В апреле 2005 — марте 2010 года трансляции блока проходили по четвергам с 24:45 до 25:15 (00:45 по 1:15 пятничного утра) (по японскому времени). В апреле 2010 года таймслот был расширен в два раза, и с тех пор noitaminA транслировался по четвергам с 24:45 до 25:45 (00:45 по 1:45 пятничного утра). В 2015 году было решено вернуться к получасовому таймслоту в связи с выпуском 5 полнометражных фильмов в год от студии noitaminA.

15 апреля 2010 года было объявлено о заключении соглашения между Fuji Television и Funimation Entertainment о трансляции программ блока в Северной Америке в течение часа после премьеры в Японии.

В 2016 году был подписан контракт с Amazon на стриминг и одновременный показ сериалов из блока noitaminA через Prime Instant Video, первый совместный показ был 17 марта 2016 года, и начат с сериала «Кабанери железной крепости».

8 марта 2018 года Fuji Television в noitaminA представил новый аниме блок +Ultra, с целью расширения культуры аниме за рубежом. Начал вещание в октябре 2018 года.

Сериалы

Фильмы

Отзывы и критика 
Обозреватель сайта Anime News Network Брайан Рух отметил, что передачи блока «зачастую высококачественны». По мнению автора онлайн-газеты The Japan Times Эдана Коркилла, блок noitaminA исследует современные социальные проблемы, а также использует инновационные подходы при создании аниме.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный английский сайт [noitaminA] .